Антуанетта:

 Антуанетта — постколониальный параллельный роман 1966 г. вест-индской писательницы Джин Рис
 Антуанетта Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская — герцогиня Брауншвейг-Люнебургская, из дома Вельфов
 Антуанетта Ангальтская — ангальтская принцесса, в браке принцесса Шаумбург-Липпе, супруга принца Фридриха
 Антуанетта Саксен-Альтенбургская — принцесса Саксен-Альтенбургская, в браке — герцогиня Анхальта
 Антуанетта Саксен-Кобург-Заальфельдская — немецкая принцесса из дома Веттинов
 Антуанетта де Бурбон-Вандом — прародительница клана Гизов, супруга Клода Лотарингского, 1-го герцога де Гиза